Álvaro Pierri (né en 1952), guitariste d'origine uruguayenne ;
 Luis Pierri (né en 1963), joueur uruguayen de basket-ball.